Mayenne désigne plusieurs choses :

Toponyme 
 Mayenne, affluent constitutif de la Maine ;
 Mayenne, sous-affluent de l'Isère ;
 Mayenne, département français ;
 Mayenne, commune française du département de la Mayenne ;
 Mayenne, cité-État de l'univers de La Roue du Temps.
 Mayenne, orthographe occasionnel pour les villages nommés El Maïn en Algérie (Chéliff et Biban)

Patronyme 
 Duché de Mayenne ;
 Les Seigneurs de Mayenne ;
 Charles de Mayenne (1554-1611), noble français ;
 Henri de Mayenne (1578-1621), noble français.